Región Insular (spanisch für ‚Inselregion‘) bezeichnet:

 Región Insular (Äquatorialguinea), eine der beiden Regionen des Landes
 Región Insular (Kolumbien), eine der Kulturregionen Kolumbiens
 Región Insular (Venezuela), eine der zehn politisch-administrativen Regionen Venezuelas